Università degli studi di Roma (Universität Rom) bezeichnet
 die Universität La Sapienza
 die Universität Tor Vergata
 die Universität Rom III